Биджар:

 Биджар — город на западе Ирана, в провинции Курдистан.
 Биджар — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан.